Waldemar Goszcz (1973-2003) – polski aktor, piosenkarz i model.
 Waldek Goszcz –  debiutancki album studyjny Waldemara Goszcza z 2001

Zobacz też